Sønderup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Sønderup Sogn (Rebild Kommune)
 Sønderup Sogn (Slagelse Kommune)